Prologue (tijdschrift), uitgegeven door de National Archives and Records Administration, Verenigde Staten
Prologue (Renaissance), een studioalbum van Renaissance
Prologue (Elton John), een studioalbum van Elton John
Prologue (Opeth), een nummer van Opeth
Prologue (Time), een nummer van Time

Zie ook 
Proloog (doorverwijspagina), de Nederlandse term